Municipio de Brookfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brookfield (condado de McCook, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de McCook.
 Municipio de Brookfield (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Brookfield (condado de Clinton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Brookfield (condado de Worth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Worth.
 Municipio de Brookfield (condado de Eaton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Eaton.
 Municipio de Brookfield (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Brookfield (condado de Renville, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Brookfield (condado de Linn, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Brookfield (condado de Noble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Brookfield (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.
 Municipio de Brookfield (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.